Paul Okon (Sydney, 5 de abril de 1972) é um ex-futebolista profissional australiano, que atuava como meia, atualmente é assistente técnico.

Carreira 
Paul Okon se profissionalizou no Marconi.

Seleção 
Paul Okon integrou a Seleção Australiana de Futebol na Copa das Confederações de 2001.

Titulos
Australia
 Copa das Nações da OFC: 2000

Club Brugge
 Campeonato Belga: 1995-1996
 Copaa da Bélgica: 1994-1995, 1995–1996

Individual
 Chuteira Dourada Belga: 1995-1996
 NSL Papasavas Medal (U-21): 1989-1990, 1990–1991
 Futebolistas do Ano da Oceânia: 1996

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Austrália
Naturais de Sydney
Futebolistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1992
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 2001
Jogadores da Seleção Australiana de Futebol